Мангалор () је град у Индији у држави Карнатака. Према незваничним резултатима пописа 2011. у граду је живело 484.785 становника.

Географија

Клима

Становништво 
Према незваничним резултатима пописа, у граду је 2011. живело 484.785 становника.

Извори

Спољашње везе 

 Званична страница града

Градови у Индији
Градови у Карнатаки
Википројект географија/Насеља у Индији